North and Sound (littéralement Nord et Sud) peut faire référence à : 
 North and South est un roman d'Elizabeth Gaskell écrit en 1854.
 North and South est une mini-série en quatre épisodes de la BBC inspiré du roman d'Elizabeth Gaskell.
 North and South est un livre de poésie publié en 1946 par Elizabeth Bishop.
 North and South est une trilogie romanesque de John Jakes parue dans les années 1980.
 North and South est une télésuite en trois saisons inspirée des livres de John Jakes.
 North and South est un jeu vidéo édité par Infogrames en 1989. 
 Nord et Sud (The Blue and the Gray en version originale) est un jeu vidéo édité par Impressions en 1993. 
 North and South est un magazine néo-zélandais.
 North and South Railway est un ancien chemin de fer américain.
 North and South est un groupe de musique masculin mis en vedette dans l'émission No Sweat sur BBC-TV.